Going down bezeichnet:

 einen mathematischen Satz von Irvin Cohen und Abraham Seidenberg aus dem Gebiet der kommutativen Algebra, siehe Sätze von Cohen-Seidenberg
 Going Down, einen Blues-Rock-Song von Don Nix, der durch Freddie Kings Interpretation bekannt wurde